Bombs Away – gruppo musicale australiano
 Bombs Away – album degli Sheppard del 2014
 Missione compiuta (Bombs Away) – saggio di John Steinbeck del 1942